Рэй Дон Чонг (; род. 1961) — канадская и американская актриса, чей пик популярности пришёлся на 1980-е и начало 90-х годов.

Биография 
Рэй Дон Чонг родилась 28 февраля 1961 года в Эдмонтоне, Канада. Дочь актёра и музыканта Томми Чонга, участника популярного киномузыкального дуэта «Чич и Чонг». По отцу Рэй имеет английские и китайские корни, по матери — африканские. В качестве актрисы дебютировала в телефильме в 1974 году. Дважды выходила замуж, второй супруг Рэй — её партнёр по фильмам «Свой в доску» и «Любопытство убивает» С. Томас Хауэлл. В настоящее время её жизнь представляет собой постоянные переезды между Канадой (где она живёт вместе с двумя сыновьями) и Лос-Анджелесом (где работает).

Избранная фильмография

Признание и награды 
 1983— Премия «Дженни» за исполнение главной женской роли в фильме «Борьба за огонь»
 2002— Номинация на премию «Чёрная бобина» (Black Reel) лучшей афроамериканской актрисе за роль в кинофильме «Посещение».

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Джини»
Актрисы телевидения Канады
Киноактрисы Канады